Craig’s Wife steht für:

 Craig’s Wife (Theaterstück), Theaterstück von George Kelly (1925)
 Craig’s Wife (1928), US-amerikanischer Stummfilm von William C. deMille
 Craig’s Wife (1936), US-amerikanischer Spielfilm von Dorothy Arzner